Mixed dubbel-turneringen spelades mellan den 18 och den 26 januari. I mixed dubbel spelas ett eventuellt tredje set uteslutande genom poäng där segrarna är de som först uppnår 10 poäng, dock med 2 poängs marginal.

Seedning 
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (Kvartsfinal)
  Nicole Melichar /  Bruno Soares (Semifinal)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (Segrare)
  Mihaela Buzărnescu /  Oliver Marach (Första omgången; avbröt)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (Kvartsfinal)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (Kvartsfinal)
  Makoto Ninomiya /  Ben McLachlan (Första omgången)
  Jekaterina Makarova /  Artem Sitak (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Nedre halvan

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat

Australiska öppna
Australiska öppna 2019